Sekiguchi est un patronyme japonais.

Il peut faire référence à :
 Gen Sekiguchi (1968-), réalisateur japonais ;
 Hisao Sekiguchi (1954-), footballeur japonais ;
 Isamo Sekiguchi (1910-inconnu), sportif japonais ;
  (1955-), musicien japonais ;
  (1969-), entraîneur de football japonais ;
 Kunimitsu Sekiguchi (1985-), footballeur japonais ;
 Ryōko Sekiguchi (1970-), poétesse japonaise ;
  (1991-), joueur de tennis japonais ;
 Tarō Sekiguchi (1975-), pilote de moto japonais ;
 Yuhi Sekiguchi (1987-), pilote automobile japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais